Санкт-Леонхард-им-Пицталь
 Санкт-Леонхард-ам-Хорнервальд
 Санкт-Леонхард-ам-Форст
 Санкт-Леонхард-бай-Фрайштадт